Ferrarini ist der Familienname folgender Personen: